Maritime Communications Partner – norweski operator telefonii komórkowej
 Master Control Program – patrz Tron